Валье () — испанская фамилия и топоним:

Носители фамилии 
 Валье-Инклан, Рамон Мария дель (1866—1936) — испанский писатель.
 Грао Валье, Даниель (род. 1976) — испанский актёр кино, театра и телевидения.
 Валье, Луис Мигель (род. 1989) — коста-риканский футболист, полузащитник клуба «Алахуэленсе» и сборной Коста-Рики.
 Валье, Макс (1895—1930) — австрийский пионер ракетной техники.
 Валье, Феликс дель (1892—1950) — перуанский писатель и журналист.
 Валье, Фернандо дель (род. 1964) — американский оперный певец (тенор).
 Валье, Хонатан — испанский футболист.
 Валье, Хосе Сесилио (1777—1834) — — центральноамериканский политик, государственный деятель, президент Соединённых провинций Центральной Америки.
 Валье, Хуан Альфонсо (1905—?) — перуанский футболист.

Топоним 
 Валье — департамент Гондураса.
 Валье — пещера.
 Валье — большой ударный кратер находящийся в экваториальной области обратной стороны Луны.
 Валье-Вьехо — департамент в Аргентине в составе провинции Катамарка.
 Валье-Гран-Рей — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Санта-Крус-де-Тенерифе в составе автономного сообщества Канарские острова.
 Валье-Гранде — департамент в Аргентине в составе провинции Жужуй.
 Валье-де-Альбайда — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия.
 Валье-де-Алькудия — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 Валье-де-ла-Луна (aka Эль-Силлар) — долина в Боливии, расположена в 17 километрах от города Туписа в департаменте  Потоси.
  Валье-де-ла-Луна — территория с геологическими образованиями из глины и песчаника, туристическая достопримечательность в департаменте Ла-Пас (Боливия)
 Валье-де-ла-Луна — пустынная местность и туристическая достопримечательность на севере Чили.
 Валье-де-лос-мачос — долина в Боливии, находится близ города Туписа, департамент Потоси, провинция Суд Чичас.
 Валье-де-лос-Педрочес — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Кордова в составе автономного сообщества Андалусия.
 Валье-де-Лекрин — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Гранада в составе автономного сообщества Андалусия.
 Валье-дель-Альмансора — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Альмерия в составе автономного сообщества Андалусия.
 Валье-дель-Амброс — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура.
 Валье-дель-Гвадиято — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Кордова в составе автономного сообщества Андалусия.
 Валье-дель-Каука — один из департаментов Колумбии.
 Валье-дель-Херте — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура.
 Валье-Медио-дель-Гвадалькивир — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Кордова в составе автономного сообщества Андалусия.
 Инохоса-дель-Валье — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура.
 Сан-Висенте-дель-Валье — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.